Decade of Horror to wydany przez Massacre Records w 2001 roku box set duńskiego zespołu heavymetalowego King Diamond, zawierający albumy The Spider’s Lullabye, The Graveyard, Voodoo oraz House of God.

Lista utworów

The Spider’s Lullabye 
 From The Other Side
 Killer
 The Poltergeist
 Dreams
 Moonlight
 Six Feet Under
 The Spider’s Lullabye
 Eastmann's Cure
 Room 17
 To The Morgue

The Graveyard 
 The Graveyard
 Black Hill Sanitarium
 Waiting
 Heads on the Wall
 Whispers
 I'm Not a Stranger
 Digging Graves
 Meet Me at Midnight
 Sleep Tight Little Baby
 Daddy
 Trick or Treat
 Up From the Grave
 I Am
 Lucy Forever

Voodoo 
 Louisiana Darkness
 LOA House
 Life After Death
 Voodoo
 A Secret
 Salem
 One Down Two To Go
 Sending of Dead
 Sarah's Night
 THe Exorcist
 Unclean Spirits
 Cross of Baron Samedi
 If They Onlt Knew
 Aftermath

House of God 
 Upon the Cross
 The Trees Have Eyes
 Follow the Wolf
 House of God
 Black Devil
 The Pact
 Goodbye
 Just a Shadow
 Help!!!
 Passage to Hell
 Catacomb
 This Place is Terrible
 Peace of Mind

Albumy King Diamond
Albumy muzyczne wydane w roku 2001